Гальпер — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Гальпер, Александр (род. 1971) — американский русскоязычный поэт, прозаик.
 Гальпер, Михаил Александрович (1904—1964) — советский кинооператор игрового и документального кино.